Nicolai ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, zwischen den Kratern Barocius im Westen und Fabricius im Osten, nördlich von Spallanzani.
Der Krater ist mäßig erodiert, der Kraterboden weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Nicolai auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)